Пілюгін Євген Іванович (1947) — заслужений майстер народної творчості України.
 Пілюгін Ігор Валентинович (1963) — радянський футболіст та узбецький футбольний тренер.
 Пілюгін Микола Олексійович (1908—1982) — радянський науковець в галузі ракетно-космічної техніки, академік.

 18293 Пілюгін (18293 Pilyugin) — астероїд головного поясу